Lakeview  ou Lake View désigne notamment :

Canada 
 Lakeview, village estival de l'Alberta
 , quartier de Calgary en Alberta
 , quartier de Mississauga en Ontario
 , quartier de Regina en Saskatchewan
 , communauté de West Kelowna en Colombie-Britannique
 Regina Lakeview, circonscription provinciale de la Saskatchewan

États-Unis 
 Lakeview (Alabama) ;
 Lake View (Alabama) ;
 Lakeview (Arkansas) ;
 Lakeview (Ohio) :
 Lakeview (Oregon) ;
 Lakeview (Chicago) ;
 Lakeview (Louisiane) ;
 Lakeview, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Lakeview (Texas) ;
 Lakeview, une localité californienne ;
 Lake View, une ville du comté de Sac, en Iowa ;
 Lakeview (Washington).

Homonymie de toponyme